Pulserdamm ist im Amt Schenefeld, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland ein Ortsteil von
 Oldenborstel
 Puls (Holstein)